Lonate puede referirse a:
 Lonate Ceppino, localidad italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía.
 Lonate Pozzolo, localidad italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía.